Treća hrvatska nogometna liga za sezonu 1993./94.

Istok

Jug

Sjever

Zagrebačka Regija

Zapad

Poveznice 
 1. HNL 1993./94.
 2. HNL 1993./94.
 4. rang HNL-a 1993./94.
 5. rang HNL-a 1993./94.
 6. rang HNL-a 1993./94.
 7. rang HNL-a 1993./94.
 Ostale lige 1993./94.
 Hrvatski nogometni kup 1993./94.

Izvori 
 Franjo Novak, Zvonko Gerić-Mišo: NK Podravina Ludbreg 1919-2009, Ludbreg, 2011.
 hrnogometdb, 3. HNL 1993./94., arhiva
 Pero Klinder, Željko Šteib: NK Kutjevo 1925. – 2005., Kutjevo, 2005.
 Stjepan Balog: HNŠK "Moslavina", Kutina : 85 godina, Kutina, 2004., str. 70, 
 Ico Kerhin, Miroslav Rede: Platinasti jubilej Zagrebačkog nogometnog saveza : 1919 – 1994, Zagreb, 1995. (str. 227) 
 

1993-94
 3